De verraders (boek), een Nederlands boek uit 1968
 De Verraders (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma uit 2021
 De Verraders (Vlaanderen), de Vlaamse versie hiervan, uit 2022